Тараскино — название населённых пунктов в России:

 Тараскино — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Тараскино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Тараскино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Тараскино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Тараскино — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Тараскино — деревня в Переславском районе Ярославской области.